Zeit im Bild bezeichnet:

 Zeit im Bild, die  Nachrichtensendungen des Österreichischen Rundfunks (ORF) 
 Verlag Zeit im Bild, Verlag in Dresden 1952–1990

 Zeit im Bild (Zeitschrift), Illustrierte in Dresden von 1946 bis 1969
 Die Zeit im Bild, Wochenillustrierte in Berlin von 1903 bis 1919